Fredrik August av Holstein-Gottorp, född 20 september 1711, död 6 juli 1785, var en furstbiskop av Lübeck, upphöjd av kejsar Josef II till hertig av Oldenburg 1774. 

Son till Kristian August av Holstein-Gottorp och Albertina Fredrika av Baden-Durlach. Bror till kung Adolf Fredrik av Sverige. Gift 21 november 1752 med Fredrika av Hessen-Kassel (1722-1787).

Barn 
 Wilhelm av Oldenburg (1754-1823) , sinnessvag, varför regeringen överläts till hans kusin, Peter I av Oldenburg (1755-1829)
 Louise av Oldenburg (1756-1759) 
 Hedvig Elisabet Charlotta av Oldenburg (1759-1818), gift med sin kusin, Karl XIII av Sverige

Anfäder

Referenser 

Födda 1711
Avlidna 1785
Hertigar av Oldenburg
Huset Holstein-Gottorp
Män